Niemcy: 
 Dobritz – dzielnica Drezna
 Dobritz – dzielnica Miśni
 Dobritz – dzielnica miasta Zerbst/Anhalt

Osoby:
 Jörg Dobritz – niemiecki piłkarz
 Werner Dobritz – niemiecki polityk